Le nom Divide peut désigner :
Divode, une localité du Colorado
le comté de Divide